Greenbush ist die Bezeichnung für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenbush (Illinois)
 Greenbush (Kansas)
 Greenbush (Maine)
 Greenbush (Massachusetts)
 Greenbush (Michigan)
 Greenbush (Minnesota), im Roseau County
 Greenbush (Wisconsin), im Sheboygan County
 Greenbush (Town), Town(ship) im Sheboygan County, Wisconsin

Sonstiges:
 unfermentierten Rooibos-Tee
 Darstellerinnen aus der Fernsehserie Unsere kleine Farm: Lindsay und Sidney Greenbush als Carrie Ingalls.

Siehe auch:
 Greenbush Township